Harrilompolo kan syfta på ett antal insjöar i Finland och Sverige:

Ala-Harrilompolo, sjö i Gällivare kommun,  (33,5 ha)
Harrilompolo (Karesuando socken, Lappland, 759748-174174), sjö i Kiruna kommun,  (31,6 ha)
Harrilompolo (Karesuando socken, Lappland, 760077-177253), sjö i Kiruna kommun,  (13 ha)
Yli-Harrilompolo, sjö i Gällivare kommun,  (24,9 ha)
 fyra sjöar i Kittilä kommun i finska Lappland
 Harrilompolot i Enare kommun i finska Lappland
 Harrilommol, fyra sjöar i Enontekis kommun i finska Lappland

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn